Az an-Našīd aš-Šarīf (arab írással: النشيد الشريف, franciául: Hymne Chérifien) a Marokkói Királyság nemzeti himnusza. Zenéjét Léo Morgan komponálta, aki francia katonatiszt, valamint a marokkói királyi gárda zenefelelőse volt Juszef szultán és Hubert Lyautey vezetése alatt. Marokkó 1956-ban nyerte el a függetlenségét, a himnusz azonban ugyanaz maradt. A szövegét Ali Squalli Houssaini írta.

Szövege

Fordítás

Jegyzetek

További információk 

Nemzeti himnuszok
Marokkó